Cette liste présente les rois légendaires et semi-légendaires qui auraient régné sur toute ou sur des parties de l'Armorique et de la Bretagne au cours du  millénaire. Ces rois sont tous issus de la dynastie de Conan Mériadec, neveu du roi de l'île de Bretagne Octavius qui reçoit le royaume de Bretagne de Maximianus. Bien que des personnages historiquement attestés y aient été intégré au cours des divers remaniements subis par cette liste, elle comprend de nombreux rois légendaires. L'historicité de la dynastie de Conan Mériadec et son évolution déjà remise en cause par Antoine-Paul Le Gallois dès le  a fait l'objet d'une étude critique  par Arthur de la Borderie à la fin du  .

Liste des rois 

L'origine de la « dynastie de Conan Mériadec » se trouve dans l'Historia regum Britanniae de Geoffroy de Monmouth du . Il donne dans son texte les éléments pour établir une liste de onze souverains ayant régné sur la Bretagne après Conan Mériadec. Geoffroi n'avance aucune date, il fait simplement d'Alanus II le contemporain de Cadwaladr, mort en 682 selon les Annales Cambriae 

Le chapitre  de la « Chronique de Saint Brieuc » compilation anonyme réalisée entre 1397 et 1416  présente une liste de rois très proche de celle de Historia regum Britanniae: …Conanus Meriadocus, primus britanus rex christianus Minoris Britanniæ, Gralonus, Salomon, Audreonus, Budicius, Hoelus Magnus nepos Arturi, Salomon, Alanus, et Conobertus, Letauiæ seu Britanniæ reges successiue.

Pierre Le Baud se contente au  de remplir le vide laissé par Geoffroi de Monmouth et nomme Grallon et Salomon  comme rois placés entre Conan Mériadec et Audren comme dans la « Chronique de Saint Brieuc »
 
Alain Bouchart dans ses « Grandes Chroniques » en 1514 complète la liste en y incluant Judicaël roi historique de Domnonée contemporain de Dagobert  entre Hoël III et Salomon II. Il définit par ailleurs des durées pour les règnes. 

La liste est légèrement retouchée par Bertrand d'Argentré au . Au  dom Morice œuvrant pour la maison de Rohan « perfectionne » enfin le système: 

 Autres listes 

Conan Mériadec est complètement ignoré des listes généalogiques les plus anciennes établies au  à Dol-de-Bretagne qui ne compte que quatre noms: Riwal, Gradlon, Daniel Drem Rud et Judicaël et celles incluses  dans les cartulaires comme celui de l'Abbaye Saint-Guénolé de Landévennec qui tiennent Rivelen Mor Marthou sans doute identique à Riwal ou encore Gradlon comme les premiers rois de Bretagne

 Historia regum Britanniae 

I. Conan Mériadec neveu d'Octavius, roi indépendant de l'île de Bretagne;
II. non nommé ;
III. non nommé par Geoffroi qui fait cependant allusion à eux en évoquant le suivant ;
IV. Aldroenus, « quatrième roi depuis Conan » ; 
V. Budecius ;
VI. Hoelus Magnus, fils du précédent et de la sœur du roi Arthur ;
VII. Hoelus II fils du précédent ;
VIII. Alanus  fils du précédent ;
IX. Hoelus III fils du précédent ;
X. Salomon oncle du suivant ;
XI. Alanus II neveu du précédent.

 Chronique de Saint Brieuc 

Les chapitres n° 16 et 105 de la « Chronique de Saint-Brieuc » compilation anonyme réalisée entre 1397 et 1416 donnent une liste de rois très proche de celle de Historia regum Britanniae : …Conanus Meriadocus, primus britanus rex christianus Minoris Britanniæ, Gralonus, Salomon,  Audreonus, Budicius, Hoelus Magnus nepos Arturi, Salomon, Alanus, et Conobertus, Letauiæ seu Britanniæ reges successiue... Pierre Le Baud 

Pierre Le Baud dans sa chronicques et ystoires des Bretons en 1480 et dans la seconde rédaction de 1505, se contente au  de remplir le vide laisser par Geoffroi de Monmouth et nomme Grallon et Salomon  comme rois placés entre Conan Mériadec et Audren comme dans la « Chronique de Saint Brieuc »

 Alain Bouchart 

I. Conan Mériadec roi de 386-392;
II. Grallon roi de 392 à 405;
III. Salomon  roi de 405 à 412;
IV. Audren roi de 412 à 422;
V. Budic roi de 422 à 448;
VI. Hoël  le Grand roi de 448 à 505;
VII. Hoël II roi de 505 à 554;
VIII.  Alain  roi de 554 à 593;
IX. Hoël III roi de 593 à 612/622;
X. Judicaël  roi de 612 ou 622 à 627;
XI.  Salomon II roi de 627 à 654; 
XII. Alain II le Long  roi de 654 à 652.

 Bertrand d'Argentré 

I. Conan Mériadec roi de 383-393;
II. Grallon roi de 393 à 405;
III. Salomon  roi de 405 à 412;
IV. Audren roi de 412 à 438;
V . Budic roi de 438 à 448;
VI. Hoël  le Grand roi de 448 à 484;
VII. Hoël II roi de 484 à 560;
VIII. Alain  roi de 560 à 594;
IX. Hoël III roi de 594 à 640;
X. ...….
XI. Salomon II roi de 640 à 660; 
XII. Alain II le Long  roi de 660 à 690.

 Dom Morice 

I. Conan Mériadec, fils de Gérenton « roi d'Albanie », roi de 383-421;
II. Salomon , petit-fils de Conan fils d'Urbien Congar roi de 421 à 435;
III. Grallon, beau frère de Conan, réputé usurpateur  roi de 435 à 445;
IV. Audren fils de Salomon  roi de 445 à 464;
V. Erec ou Guérec, fils d'Audren roi de 464 à 472;
VI.  Eusébius, petit-fils d'Erec  roi de 472 à 490;
VII. Budic, fils d'Audren et frère d'Erec  roi de 490 à 509;
VIII. Hoël  le Grand, fils de Budic  roi de 509 à 545;
IX. Hoël II, fils d'Hoël   roi de 545 à 547;
X. Alain , fils d'Hoël II roi de 547 à 594;
XI. Hoël III, fils d'Alain  roi de 594 à 612;
XII. Salomon II , fils d'Hoël III roi de 612-630 à 632;
XIII. Judicaël, fils d'Hoël III roi de 630/632 à 638 ou 642; 
XIV. Alain II le Long,  fils de Judicaël roi de 638/642 à 690.

 Généalogie 

Voir aussi

Liens internes

 Liste des rois légendaires de l'île de Bretagne (Légende, Matière de Bretagne)
 Liste des souverains de Bretagne (Histoire de la Bretagne)

Liens externes

  Rois légendaires des Bretons continentaux

 Notes et références 

 Sources 
Geoffroi de Monmouth Histoire des rois de Bretagne Les Belles Lettres, Paris 1993, .
 Arthur de la Borderie Histoire de Bretagne, réédition par Joseph Floch, imprimeur éditeur, Mayenne 1975.
 Joseph Rio,  Mythes fondateurs de la Bretagne, « Aux origines de la celtomanie », éditions Ouest-France, Rennes, 2000, .
 Anthony Stokvis Manuel d'histoire, de généalogie et de chronologie de tous les états du monde, depuis les temps les plus reculés jusqu'à nos jours éditions Brill, Leyde 1888, préf. H. F. Wijnman, réédition 1966. Volume 2 part 1 chapitre III tableau généalogique n°8 « Anciennes dynasties bretonnes - Généalogies semi-historiques » 221   
 Bernard  Merdrignac D'une Bretagne à l'autre. Les migrations bretonnes entre histoire et légende'' Presses universitaires de Rennes, 2012 . 

 
Personnalité du haut Moyen Âge par nom
Noblesse bretonne
Armorique